Alti Elfi – razza del gioco di miniature Warhammer Fantasy
 Alti elfi – razza di elfi nell'universo di Warcraft
 Calaquendi – Alti Elfi delle opere di J. R. R. Tolkien